Fishnets ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Mike Quasar, die von dem Produktionsstudio Zero Tolerance Entertainment veröffentlicht wird.

Von 2005 bis 2014 wurden 13 Folgen der Reihe gedreht. Die Reihe bedient das Genre Kleiderfetisch und zeigt Darstellerinnen in Netzstrümpfen und Netzoberteilen. Jede Folge beinhaltet Szenen mit bekannten Pornostars. Die Serie wurde 2010 bei den AVN Awards als „Best Specialty Series“ ausgezeichnet.

Darstellerinnen 
 Fishnets: Sandra De Marco, Patricia Max, Jane Darling, Stacy Silver, Thalia, Lucy Love, Jennifer, Lucy Lee
 Fishnets 2: Lanny Barby, Patricia Petit, Eva Angelina, Sandra Romain, Roxanne Hall, Terri Summers
 Fishnets 3: Alektra Blue, Julia Bond, Sophia, Brooke, Cassie Courtland, Kaylynn, Gwenn
 Fishnets 4: Annette Schwarz, Courtney Cummz, Lisa Ann, Mysti May, Taylor Faith, Lexi Bardot
 Fishnets 5: Nikki Benz, Amy Ried, Taryn Thomas, Holly Morgan, Naomi, Dee
 Fishnets 6: Shyla Stylez, Tory Lane, Savannah Stern, Jezebelle Bond, Cindy Crawford, Gia Paloma, Dana DeArmond
 Fishnets 7: Audrey Bitoni, Devon Lee, Maya Gates, Sophia Lynn, Maria Bellucci, Chelsie Rae
 Fishnets 8: Teagan Presley, Sasha Grey, Vanessa Gold, Bobbi Eden, Roxy Deville, Franchezca Valentina
 Fishnets 9: Jessica Jaymes, Evie Delatosso, Ann Marie Rios, Carolyn Reese, Juicy Pearl, Kelly Summer
 Fishnets 10: Kimberly Kane, Tanya James, Jayden Jaymes, Priya Rai, Kiera King, Anjali Rai
 Fishnets 11: Adrianna Luna, Maya Hills, Samantha Ryan, Layla Sin, Rilynn Rae
 Fishnets 12: Jessa Rhodes, Belle Noir, India Summer, AJ Applegate, Brandy Aniston
 Fishnets 13: Marie Luv, Mercedes Carrera, Nikita Von James, Sara Luvv, Yurizan Beltran

Auszeichnungen 
 2010: AVN Award – "Best Specialty Series"

Weblinks 
 Fishnets in der IAFD
 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film